LBP est un code, qui signifie :
 Livre libanaise, monnaie du Liban, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

LBP est un sigle pouvant désigner :
 LittleBigPlanet, un jeu de plate-forme sur Playstation 3 ;
 La Banque postale, une banque française, filiale du groupe La Poste ;
 Lipopolysaccharide Binding Protein
 Local Binary Pattern (en français : motif binaire local), une caractéristique utilisée dans le domaine de la vision par ordinateur.

Code